Pleurodema elegans est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
Pleurodema elegans Steindachner, 1863 est synonyme de Pleurodema brachyops (Cope, 1869)  
Pleurodema elegans Bell, 1843 est synonyme de Pleurodema thaul (Lesson, 1827) 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Leiuperinae